Талица — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Миньковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Великодворский сельсовет.

Расстояние до районного центра села имени Бабушкина по автодороге — 53 км, до центра муниципального образования Миньково по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Великий Двор, Шилово, Заломье.

Население по данным переписи 2002 года — 4 человека.

В Талице расположены памятники архитектуры баня Князева, дом Слободина, усадьба Власовой (жилой дом, баня), комплекс из амбара и гумна.

В деревне родился генерал-майор Альберт Карасёв.

Примечания

Ссылки 
 Талица в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)